Hintze ist der Familienname folgender Personen:

 Almut Hintze (1957–), deutsche Sprach- und Religionswissenschaftlerin
 Carl Hintze (1851–1916), deutscher Mineraloge und Kristallograf
 Carl H. Hintze, größtes Berliner Handelshaus für Klaviere um 1900
 Christian Ide Hintze (1953–2012), österreichischer Dichter
 Cornelius Hintze bekannt als Cornelius von der Heyden (* 1974), deutscher Sänger, Musicaldarsteller und Schauspieler, siehe Die Bergkameraden
 Dagrun Hintze (* 1971), deutsche Autorin
 Ernesto Rodolfo Hintze Ribeiro (1849–1907), portugiesischer Premierminister
 Ernst Hintze (1893–1965), deutscher Chordirektor und Kapellmeister
 Erwin Hintze (1876–1931), deutscher Kunsthistoriker
 Fritz Hintze (Marineoffizier) (1901–1943), deutscher Seeoffizier der Kriegsmarine
 Fritz Hintze (1915–1993), deutscher Ägyptologe
 Hedwig Hintze (1884–1942), deutsche Neuzeithistorikerin
 Hermann Hintze (1636–1711), deutscher Kaufmann und Ratsherr der Hansestadt Lübeck
 Jacob Hintze (1622–1702), deutscher Kirchenliedkomponist
 Johann Heinrich Hintze (1800–1861), deutscher Architektur- und Landschaftsmaler
 Johannes Hintze (* 1999), deutscher Schwimmer
 Kurt Hintze (1901–1944), deutscher SS-Brigadeführer und Politiker (NSDAP)
 Matthias Hintze, (um 1977–1997), deutsches Entführungs- und Mordopfer
 Otto Hintze (1861–1940), deutscher Historiker
 Paul von Hintze (1864–1941), deutscher Marineoffizier und Politiker
 Peter Hintze (1950–2016), deutscher Politiker (CDU)
 Ursula Hintze (1918–1989), deutsche Ägyptologin
 Wilhelm Hintze (1840–1902), deutscher Schiffsmaschinenbauer

Siehe auch:
 Hinze